Peter Tauber kan syfta på:

* Peter Tauber (1832–1892), dansk zoolog
 Peter Tauber (född 1974), tysk politiker